Giuseppe Soldera – calciatore italiano
 Francesco Soldera – calciatore italiano